Кривошей
 Кривошей, Григорий Иванович (род. 1939) — советский строитель.
 Кривошей, Елена Анатольевна (род. 1977) — Заслуженный мастер спорта Российской Федерации по художественной гимнастике.
 Кривошей, Надежда Михайловна (1921—2005) — колхозница, звеньевая колхоза имени Карла Маркса, Герой Социалистического Труда (1947).
 Кривошей, Сергей вариант написания Кривошея, Сергей (род. 1971) — шахматный гроссмейстер (2006).

См. также 
 Кривошея (фамилия)